Simone Pavan (Latisana, 29 de Abril de 1974) é um futebolista italiano que atualmente joga no Livorno.

Pavan, Simone